Gages est notamment un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Gages (Brugelette), section de la commune belge de Brugelette, dans la province de Hainaut, en Région wallonne ;
 Gages (Aveyron),  chef-lieu de la commune française de Montrozier, dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie.

Patronyme 

 Gages (général), Jean Bonaventure Dumont, comte de Gages, aristocrate hennuyer et militaire au service du royaume d'Espagne où il est connu comme Juan de Gages.